Le gros caillou peut désigner :

Le Gros Caillou : un menhir à Oisy-le-Verger dans le Pas-de-Calais ;
 Le Gros Caillou : un bloc erratique emblématique du quartier de la Croix-Rousse à Lyon ;
 Le Gros Caillou : un mégalithe à Vendegies-sur-Écaillon dans le Nord ;
 Le Gros-Caillou : un quartier de Paris ;
 La rue du Gros-Caillou une voie de Paris.

Autres 
 Gros-Caillou sportif : un ancien club omnisports du quartier du Gros-Caillou dans le  de Paris.

Homonymie de toponyme